Aline Lahoud – cantante e compositrice libanese
 Émile Lahoud – politico e generale libanese
 Michael Lahoud – calciatore sierraleonese